Simplex pode ser:

Em matemática:
Simplex - um conceito de topologia e geometria
Simplex - um algoritmo de optimização
Simplex - um tipo de telecomunicações
Simplex - um programa de reforma administrativa do Governo português

Desambiguação